Эстива́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Брив-ла-Гайард-Сюд-Уэст. Округ коммуны — Брив-ла-Гайард.

Код INSEE коммуны — 19077.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 95 км южнее Лиможа, в 36 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 135 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 82 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 64 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 78,0 %, в 1999 году было 79,2 %). Из 64 активных работали 61 человек (35 мужчин и 26 женщин), безработных было 3 (0 мужчин и 3 женщины). Среди 18 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Бартелеми (XI век). Памятник истории с 1925 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез